Reprezentacja Kazachstanu w piłce siatkowej mężczyzn to narodowa reprezentacja tego kraju, która na arenie międzynarodowej występuje od upadku ZSRR (od 1992).

Największym sukcesem zespołu jest zajęcie drugiego miejsca na Mistrzostwach Azji w 1993 roku. Drużyna występowała w dwóch ostatnich turniejach mistrzostw świata.

Puchar Azji 
 1x  brązowy medal (2014)

Występy na Mistrzostwach Azji 

 MA '93 -  srebrny medal
 MA '95-'05 - 12. miejsce

Występy na Mistrzostwach Świata 

 MŚ '94-'98 - n/s
 MŚ '02 - 24. miejsce
 MŚ '06 - 24. miejsce

Kadra na mundial 2006 

Piłka siatkowa w Kazachstanie
Kazachstan
Kazachskie reprezentacje narodowe